Meskini ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelghani Meskini, Terrorist
 Abdel Ghani Meskini, (* 1968), Waffenschmuggler
 Alaa Meskini (* 1982), marokkanischer Fußballspieler
 Iman Meskini (* 1997), norwegische Schauspielerin
 Mohamed Amine Meskini (* 1997), tunesischer Fußballspieler 
 Rahal Meskini (1926–1956), marokkanischer Widerstandskämpfer 

siehe auch
 Meshkini